Национальный промышленный портал () — информационный портал о развитии украинской промышленности, её достижениях и победах. Источник аналитической информации, цель которой — помочь людям сделать выводы в работе промышленности и других отраслей. .

На сайте доступны следующие разделы для читателей: Инфраструктура, АПК, энергетика, бизнес, машиностроение, ВПК, рынок, строительство, инвестиции, деньги и финансы, логистика, экология, авиастроение, экономика, металлургия, судостроение, пищевая промышленность, наука Украины, изобретения, медицинская промышленность, стартапы, лёгкая промышленность, ракетно-космическая отрасль и химическая промышленность.

Также присутствуют спецпроекты: восстановление автодорог, Сделано в Украине, Новая Армия, развитие инфраструктуры.

История 
Национальный Промышленный Портал начинает свою историю с 2012 года под названием Украина Промышленная в социальной сети Вконтакте,  В 2016 году было создано новое название «Национальный Промышленный Портал» и новый логотип. 

Уже в 2017 году был собственными силами создан сайт проекта, который стал основным местом публикации новостей о развитии страны. В конце 2017 года авторы проекта закрыли филиал в социальной сети Вконтакте, в знак поддержки закона о санкциях.

Национальный промышленный портал создал интерактивную карту предприятий, открытых в Украине в целом с 2015 года. Разработчики интерактивной карты предлагают всем желающим приобщиться к её наполнению.

Также для актуализации информации действует тематическое сообщество в социальной сети Facebook.

Интересные факты 
От 18 июня 2017 года портал ввел поддержку Украинской Википедии. В своих материалах он подает ссылки на соответствующие справочные материалы.

Сайт Национальный промышленный портал, который едва ли не единственный в Украине систематизирует все новости по новым предприятиям, находится в санкционных списках Роскомнадзора и заблокирован на территории России.

На сайте присутствует карта индустриальных парков Украины и карта зарядок для электромобилей.

См. также 
 Украинская правда

Примечания

Ссылки 
 Карта предприятий Украины, которые были открыты с начала 2015 года
 Карта предприятий Украины — Официальная страница проекта

Появились в 2012 году на Украине
Сайты, появившиеся в 2012 году
Википедия:Статьи со сложным входом в Модуль:URL
Интернет-СМИ Украины
Сайты Украины